

Biografia
Viene ordinato presbitero il 1º gennaio 1960 per la diocesi di Fiesole.
Provicario generale della diocesi di Fiesole dal 1969 e vicario generale dal 1975, il 7 dicembre 1991 è eletto vescovo di Prato, dopo il ritiro per raggiunti limiti d'età del primo vescovo della diocesi, mons. Pietro Fiordelli. Riceve l'ordinazione episcopale il 6 giugno 1992 da papa Giovanni Paolo II, coconsacranti l'arcivescovo Giovanni Battista Re, sostituto per affari generali della Segreteria di Stato, e l'arcivescovo Josip Uhač, segretario della Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli.
 
Si insedia in diocesi il 23 febbraio 1992. Ricopre anche l'incarico di presidente ad interim della Commissione Episcopale per la cultura e le comunicazioni sociali e membro della Conferenza Episcopale Toscana.

Il 29 novembre 2006 riorganizza profondamente la diocesi di Prato suddividendola in 7 vicariati.

Il 29 settembre 2012 papa Benedetto XVI accoglie la sua rinuncia per raggiunti limiti di età: gli succede quale vescovo di Prato mons. Franco Agostinelli, finora vescovo di Grosseto.

Il 26 maggio 2021 il Consiglio episcopale permanente della Conferenza Episcopale Italiana lo nomina assistente ecclesiastico nazionale dell'Opera Assistenza Malati Impediti.

Muore a Fiesole il 28 agosto 2022 all'età di 85 anni.

Altre attività
Nel 1977 contribuisce alla nascita del periodico Supplemento d'anima per i cattolici impegnati nella vita sociale e politica e, sulla stessa scia d'interesse, nel 2006 scrive il libro Liberi, ma non dispersi (ed. Effatà), contenente il Manifesto con le idee e la proposta del Collegamento Sociale Cristiano, di cui è stato cofondatore nel 2001.

Genealogia episcopale 
La genealogia episcopale è:
 Cardinale Scipione Rebiba
 Cardinale Giulio Antonio Santori
 Cardinale Girolamo Bernerio, O.P.
 Arcivescovo Galeazzo Sanvitale
 Cardinale Ludovico Ludovisi
 Cardinale Luigi Caetani
 Cardinale Ulderico Carpegna
 Cardinale Paluzzo Paluzzi Altieri degli Albertoni
 Papa Benedetto XIII
 Papa Benedetto XIV
 Papa Clemente XIII
 Cardinale Enrico Benedetto Stuart
 Papa Leone XII
 Cardinale Chiarissimo Falconieri Mellini
 Cardinale Camillo Di Pietro
 Cardinale Mieczyslaw Halka Ledóchowski
 Cardinale Jan Maurycy Paweł Puzyna de Kosielsko
 Arcivescovo Józef Bilczewski
 Arcivescovo Bolesław Twardowski
 Arcivescovo Eugeniusz Baziak
 Papa Giovanni Paolo II
 Vescovo Gastone Simoni

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Vescovi di Prato